Het WTA-tennistoernooi van Bahia (officieel Brasil Open) van 2001 vond plaats van maandag 10 tot en met zaterdag 15 september 2001 in de Braziliaanse staat Bahia. Het was de dertiende editie van het Braziliaanse vrouwen­toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Rita Kuti Kis was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Monica Seles uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Joegoslavische Jelena Dokić in twee sets. Seles wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Brazilië op haar naam te schrij­ven. Het was haar 49e WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 100.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Seda Noorlander had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Laura Montalvo en Paola Suárez had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Montalvo speelde samen met landgenote María Emilia Salerni – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Jelena Dokić en Virginia Ruano Pascual, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Amanda Coetzer en Lori McNeil won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Nicole Arendt en Patricia Tarabini in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Zuid-Afrikaanse Coetzer had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Amerikaanse McNeil 31.

De Nederlandse Seda Noorlander en Vanessa Henke (Duitsland) verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bahia 2001
Bahia
Sport in Bahia